Yee steht für:
 Yee-Nunatakker, Nunatakker im Ellsworthland, Antarktika
 YEE, ein Meme von Dingo Pictures

Yee ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Yee (* 1998), britischer Triathlet
 Ann Yee (* 1982), US-amerikanische Choreografin
 Derek Yee (* 1957), chinesischer Filmregisseur, Drehbuchautor sowie Schauspieler
 Yee Herng Hwee (* 1997), singapurische Tischtennisspielerin
 Julian Zhi Jie Yee (* 1997), malaysischer Eiskunstläufer
 Kane S. Yee (* 1934), chinesisch-US-amerikanischer angewandter Mathematiker und Professor

 Regan Yee (* 1995), kanadische Leichtathletin
 Sally Yee (* 2001), Tischtennisspielerin aus Fidschi
 Stephanie Yee Sing (* 1988), jamaikanische Fußballschiedsrichterassistentin
 Yu Chui Yee (* 1984), chinesische Rollstuhlfechterin (Hongkong)

yee steht für:
 Yimas (ISO-639-3-Code), Papua-Sprache in der East Sepik Province, Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Yee-haw
 JEE
 YE
 Je

Abkürzung